Mops (Mops) – rodzaj ssaka z podrodziny molosów (Molossinae) w rodzinie molosowatych (Molossidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Afryce (włącznie z Madagaskarem) i południowo-wschodniej Azji.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 52–94 mm, długość ogona 19–58 mm, długość ucha 11–32 mm, długość tylnej stopy 6–19 mm, długość przedramienia 27–67 mm; masa ciała 6–69 g.

Systematyka

Etymologia  
 Mops: epietet gatunkowy Molossus mops ; malajska nazwa mops dla nietoperza.
 Xiphonycteris:  xiphos „miecz”; νυκτερις nukteris, νυκτεριδος nukteridos „nietoperz”. Gatunek typowy: Xiphonycteris spurrelli .
 Allomops: gr. αλλος allos „inny”; rodzaj Mops . Gatunek typowy: Chaerephon (Allomops) osborni .
 Philippinopterus:  „Filipiny”; -πτερος -pteros „-skrzydły”, od πτερον pteron „skrzydło”. Gatunek typowy: Philippinopterus lanei .
 Meganycteris: gr. μεγας megas, μεγαλη megalē „wielki”; νυκτερις nukteris, νυκτεριδος nukteridos „nietoperz” . Gatunek typowy: †Meganycteris monslapidis .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące występujące współcześnie gatunki:
 Mops bakari  – mops pembański
 Mops brachypterus  – mops krótkoskrzydły
 Mops condylurus  – mops angolski
 Mops congicus  – mops kongijski
 Mops demonstrator  – mops samotny
 Mops midas  – mops jednobarwny
 Mops nanulus  – mops karłowaty
 Mops niangarae  – mops skryty
 Mops niveiventer  – mops śnieżnobrzuchy
 Mops petersoni  – mops kameruński
 Mops spurrelli  – mops dziuplowy
 Mops thersites  – mops brzydki
 Mops trevori  – mops równikowy
 Mops leucostigma  – mops osiedlowy
 Mops mops  – mops malajski
 Mops sarasinorum  – mops sulaweski

Opisano również gatunki wymarłe:
 Mops kerio 
 Mops monslapidis 
 Mops turkwellensis

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Molosowate